Manseng ist eine Rebsorte aus der Weinbauregion Sud-Ouest im Südwesten von Frankreich. Man unterscheidet:

 Gros Manseng („große Manseng“), weiße Rebsorte
 Petit Manseng („kleine Manseng“), weiße Rebsorte
 Manseng Noir („schwarze Manseng“), rote Rebsorte